

Cinema 
Hallowed Ground – film del 2007, diretto da David Benullo

Musica 
Hallowed Ground – album dei Violent Femmes del 1984
Hallowed Ground – album degli Skin Yard del 1988